Tulp (Tulipa), een geslacht van eenzaadlobbige planten uit de leliefamilie

Personen:
 Nicolaes Tulp (1593-1674), een Nederlands arts en burgemeester van Amsterdam, vereeuwigd door Rembrandt van Rijn
 Dirck Tulp (1624-1682), zoon van Nicolaes Tulp, vereeuwigd door Rembrandt van Rijn
 Sybren Tulp (1891-1942), een Nederlands militair en hoofdcommissaris van politie in Amsterdam
 Herman Tulp (1955), een Nederlands kunstschilder

Zie ook 
 Zwarte Tulp (doorverwijspagina)
 Tulip (doorverwijspagina)